Zhořec ist der Name mehrerer Orte in Tschechien:
 Zhořec, Gemeinde im Okres Pelhřimov
 Zhořec, Ortsteil von Manětín, Okres Plzeň-sever
 Zhořec, Ortsteil von Bezdružice, Okres Tachov

Siehe auch:
 Frankův Zhořec, Ortsteil von Stránecká Zhoř, Okres Žďár nad Sázavou
 Zadní Zhořec, Gemeinde im Okres Žďár nad Sázavou